re:Store — бренд и одноимённое название розничной сети монобрендовых специализированных магазинов формата Apple Premium Reseller (APR) в России и Европе.

Сеть re:Store — это актив группы Inventive Retail Group (IRG), ранее называвшейся re:Store Retail Group, входящий в российскую многопрофильную группу IT-компаний «ЛАНИТ».

Основатель бренда и создатель сети - Евгений Бутман.

Название 
Евгений Бутман и Максим Михайлов  как-то обсуждали как назвать сеть монобрендовык магазинов, торгующих техникой Apple. Евгений предложил слово «store» — «магазин». Потом «restore» — «восстанавливать». Евгению нравился скрытый в эти словах подтекст: мы восстанавливаем наш бизнес после каждой попытки Apple его дезинтегрировать. Но слово «restore» — не для названия магазина, не для логотипа… Максим предлагал что-то своё… И тут у Евгения перед глазами возник логотип, и он молча поставил двоеточие между «re» и «store». Максим сказал удовлетворённо: «Ну вот, а ты жаловался, что придумывать не умеешь!» «re» с двумя точками изящно давали понять, что это компьютерный магазин. Так возникло название «re:Store». Созданная торговая сеть стала активом группы компаний «re:Store Retail Group», которая в 2012 году была переименована в Inventive Retail Group.

История 

 1995 год, январь - начало работы созданной Евгением Бутманом компании DPI, из которой затем вышли все прочие бизнесы. Компания DPI была дистрибьютером оборудования и программного обеспечения для платформы Apple Computer.
 1996 год, сентябрь, подписание  контракта с Apple, получение статуса Apple IMC - мастер-дистрибутора Apple на территории РФ, а впоследствии на всем постсоветском пространстве.
 2001 год  — холдинг «ECS» ведёт свою историю с этого года, когда в составе «DPI Group» была образована одноимённая управляющая компания . Открытие офисов в странах СНГ и филиалов в России.
 2005 , ноябрь — открытие первого магазина (79 кв. м) сети в Москве в торговом комплексе «Атриум» возле Курского вокзала. Тогда этот магазин назывался «Apple Center», но в 2006 году он был переименован в re:Store .
 2006, май — старт создания сети re:Store, открытие магазинов в Москве и Поволжье
 2006, декабрь — открыто одиннадцать магазинов сети.
 2007, февраль — создание холдинга «ECS Group», объединившего дистрибьюторскую компанию «diHouse», системного интегратора «DPI Computers» и розничную сеть «re:Store». Параллельно было создан холдинг ECS Print, объединивший все входившие в группу торговые компании, специализировавшиеся на полиграфическом оборудовании и материалах. Исполнительным Председателем Совета Директоров обоих холдингов  был Евгений Бутман,
 генеральным директором ECS Group - Александр Доманицкий
 2008, март — выход на европейский рынок, регистрация компании Re;Store gmbh, открытие первого магазина в Германии в городе Дюссельдорф, проработка экспансии сети на рынки Испании и Франции (в дальнейшем отменена по просьбе Apple)
 2008, июль — шестьдесят магазинов сети.
 2009 — начало экспансии сети на скандинавский рынок. «ECS Group» приобретает в Дании и Норвегии аналогичную re:Store сеть магазинов Humac, которые становятся магазинами сети со статусом APR . Запуск в России трех новых монобрендовык сетей LEGO, SONY, NOKIA. Создание группы компаний Re:Store Retail Group (RRG), впоследствии переименованной в Inventive Retail Group. 
 2011 , июнь — основатель и президент IT-холдинга «ЛАНИТ» Георгий Генс выкупает долю своего партнёра — Евгения Бутмана в компании «ECS Group». Евгений Бутман покинул пост генерального директора «ECS Group», его место занял Филипп Генс (сын Георгия Генса). Бутман сделал бренд re:Store узнаваемым в России .
 2012 , ноябрь — число магазинов сети в России достигло цифры 63 .
 2012, ноябрь — открытие 71-го Российского магазина сети в Нижнем Новгороде .
 2013, март — открытие 72-го Российского магазина сети в Сочи.
2013, июль — открытие магазина в Сургуте.
2013, ноябрь — открытие магазина в Санкт-Петербурге, ТРЦ «Лондон Молл».
2014, апрель — открытие магазина re:Store в Томске, «ТЦ Изумрудный город».
 2014, май — открылся самый большой магазин re:Store в Тюмени.
 2014, июнь — открытие магазина re:Store в VEGAS Крокус-Сити, Москва.
 2014, октябрь — открытие магазина re:Store в ТЦ Европолис в Санкт-Петербурге.
 2014, декабрь — открытие магазина re:Store  в ТЦ Авиапарк, Москва .
2015, март — открытие трех новых магазинов сети, два в Москве, один в Новосибирске.
 2015, апрель — открытие магазина re:Store  в Казани .
2015, декабрь — открытие магазина re:Store в Москве, ТРЦ «Райкин Плаза», и второго магазина re:Store в Тюмени, ТЦ «Гудвин»..
2016, март — открытие третьего магазина re:Store в Екатеринбурге, ТРЦ «Пассаж».
2016, август — открытие двух новых магазинов re:Store, в Москве и Челябинске.
2016, октябрь — сеть магазинов re:Store стала победителем премии «Лучший магазин года в России».
 2016, декабрь — открытие магазина re:Store в Иркутске.

Менеджмент 
 Георгий Владимирович Генс — президент «ЛАНИТ».
 Филипп Георгиевич Генс — с июня 2011 года, президент группы компании «IRG» и компании «diHouse» .
 Тихон Демидович Смыков — с ноября 2008 года, генеральный директор «IRG» .

Деятельность 
 2008 — годовой оборот сети за этот год составил $601 млн .
 2010 — оборот сети в России составил $164,6 млн.
 2011 — оборот сети в России составил $313,9 млн.
 2013 — оборот группы компаний Inventive Retail Group составил 563,3 млн. US$  .
 2014 — оборот группы компаний Inventive Retail Group составил 25,88 млрд. рублей с НДС  
2015 — оборот группы компаний составил 32,98 млрд. рублей.
2016 — оборот группы компаний составил 48,17 млрд. рублей.
2017 — оборот группы компаний составил 54,6 млрд. рублей.
С 2016 года проводит выставки проекта re:Store digital art, объединяющего высокие технологии и современное искусство.

География сети 
re:Store относится к сети APR номер один в России и Европе. Сейчас в сети 86 розничных магазинов в крупнейших городах России и 19 магазинов в Дании.

Россия 
По состоянию на 1 сентября 2019 года сеть представлена 88 магазинами в 24 городах России: Москва (39), Санкт-Петербург (12), Волгоград (2), Воронеж (1), Тамбов (1), Екатеринбург (3), Иркутск (1), Казань (2), Кемерово (1), Краснодар (3), Красноярск (1), Нижний Новгород (1), Новокузнецк (1), Новосибирск (3), Орел (1), Омск (1), Пермь (2), Ростов-на-Дону (2), Самара (2), Сочи (1), Сургут (2), Томск (1), Тюмень (2), Уфа (3), Челябинск (2), Хабаровск(1).

Дания 
В Дании сеть представлена 19 магазинами. Штаб-квартира сети находится в Копенгагене.

См. также 
 :en:Apple IMC
 Apple Store

Ссылки 
 https://www.inventive.ru/ — официальный сайт «Inventive Retail Group»
https://t.me/restore_ru — официальный Telegram-канал re:Store

Примечания 

r
r